Riepp ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Riepp (1703–1764), deutscher bzw. österreichischer Maler
 Benedicta Riepp (1825–1862), deutsche Benediktinerin
 Karl Joseph Riepp (1710–1775), deutscher Orgelbaumeister
 Rupert Riepp (1711–1750), deutscher Orgelbauer